Пасо Ондо има више значења:

 Пасо Ондо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пасо Ондо (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо Ондо (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо Ондо (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо Ондо, Грасијас а Диос (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо Ондо (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пасо Ондо (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пасо Ондо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пасо Ондо (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо Ондо (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо Ондо (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо Ондо, Пасо Анчо (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо Ондо (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пасо Ондо (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пасо Ондо (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо Ондо (Аксутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пасо Ондо (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пасо Ондо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пасо Ондо, Исидро Санчез Меаве (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пасо Ондо (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пасо Ондо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пасо Ондо (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Пасо Ондо, Хусто Ајала (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Ондо (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику